Condamine, Ain
 Condamine, Jura